Krokus е дебютен студиен албум на едноименната швейцарска хардрок група. Единствен албум с Ханси Дроз и Ремо Спадино. Също така е единствения с прогресив звучене. Албумът се превръща в ценен за колекционерите, тъй като е издаден в ограничен тираж от 560 бройки, като никога не е преиздаван и е наличен само на плоча.

Състав 
 Томи Кийфър – вокали и китара
 Ханси Дроз – китара
 Крис фон Рор – барабани
 Ремо Спадино – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1976 година
Дебютни албуми